Donga steht für:
 das Departement Donga in Benin
 den Ort in Angola Donga (Angola)
 den Ort in Nigeria Donga (Nigeria)
 Donga (Musiker)
 den Donga-Kampf
 einen Straßentyp im tropischen Afrika, siehe unter Transportwesen in Ghana
 die südkoreanische Zeitung Dong-a Ilbo
 einen Fluss in Nigeria und Kamerun, siehe Donga (Benue)
 einen Fluss in Benin, siehe Donga (Ouémé)
 die Donga-Erosion, eine Form der Bodenerosion (Gully bzw. Erosionsrinne)

Donga ist der Familienname von
 Jerry Donga (* 1991), salomonischer Fußballspieler
 Reinhard Donga, deutscher Drehbuchautor

Siehe auch: